Il doppio del torneo di tennis Hampton Open 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Clark Graebner e Ilie Năstase che hanno battuto in finale Jimmy Connors e Ion Țiriac 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Jürgen Fassbender /  Juan Gisbert (finale)

 Clark Graebner /  Ilie Năstase (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hampton Open 1973